Елизабета Кристина од Брауншвајг-Волфенбитела (нем. Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel) је била супруга цара Карла VI и мајка аустријске царице Марије Терезије, као и њене млађе сестре Марије Ане Аустријске.

Рођена је 28. августа 1691, у Брауншвајгу, као најстарија ћерка војводе Луја Рудолфа Брауншвајг-Волфенбитела и принцезе Кристине Лујзе од Етингена. Заручила се за Карла VI као тринаестогодишња, а удала у Барселони, 1. августа 1708. 18. октобра 1714, је у Катедрали Светог Мартина, крунисана за краљицу Угарске. Умрла је 21. децембра 1750, у Бечу.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1691.
Умрли 1750.